Le nom Washington est dérivé d'un nom de lieu d'origine incertaine. Les exemples les plus anciens d'Angleterre sont :
Wasindone (Le peuple de la colline près du cours d'eau, 1096), 
Wassyngtona (établissement du peuple Wassa, 1183), ou
Washington (Tyne and Wear).

Patronyme

Le président George Washington et sa famille 

 George Washington (1732-1799), le premier président des États-Unis d'Amérique ;
 Sa famille paternelle 
 , son arrière-arrière-grand-père ;
 John Washington (c.1631-1677), son arrière-grand-père ;
 Lawrence Washington (1659-1698), son grand-père ;
 Augustine Washington (c.1694-1743), son père ;
 Lawrence Washington (1718-1752), son demi-frère ;
 Martha Washington (1731-1802), son épouse ;

Autres 
 Booker T. Washington (1856–1915), enseignant et écrivain américain ;
 Darius Washington (1985-), joueur de basket-ball américain naturalisé macédonien ;
 David Washington (né en 1990), joueur américain de baseball ;
 Deborah Washington Brown (1952-2020), informaticienne et chercheuse américaine ;
 Demetria Washington (1969-), athlète américaine ;
 Denzel Washington (1954-), acteur américain ;
 Deron Washington (1985–), joueur américain de basket-ball ;
 Dinah Washington (1924–1963), chanteuse américaine de blues, jazz et gospel ;
 Duane Washington Jr. (2000-), joueur américain de basket-ball ;
 Dwayne Washington (1964-2016), joueur professionnel américain de basket-ball ;
 Eric Washington (1974-), joueur de basket-ball américain ;
 Fredi Washington (1903–1994), actrice américaine ;
  ;
 Grover Washington Jr. (1943–1999), saxophoniste américain ;
 Haleigh Washington (1995–), joueuse américaine de volley-ball ;
 Harold Washington (1922–1987), juriste et homme politique américain ;
 James Washington (1965-), américain joueur de football américain ;
  (1996-), américain joueur de football américain au poste de Wide Receiver ;
 John David Washington (1984-), acteur et joueur de football américain ;
  ;
 Kerry Washington (1977-), actrice américaine ;
 Lawrence C. Washington (1951–), mathématicien américain ;
 MaliVai Washington (1969-), joueur de tennis américain ;
 Marqueze Washington (1993-), athlète américain ;
 Mashona Washington (1976-), joueuse de tennis américaine, sœur de MaliVai ;
 Ned Washington (1901–1976), parolier américain ;
 P. J. Washington (1998-), joueur de basket-ball américain ;
 Tyrone Washington (1976-), joueur de basket-ball américain ;

personnage de fiction
 Martha Washington, héroïne d'une bande dessinée du même nom.

Prénom

Personnalités désignées par ce prénom 
 Washington Stecanelo Cerqueira, dit Washington (1975-), joueur de football brésilien
 Washington Luiz Pereira dos Santos, dit Washington (1975-), joueur de football brésilien
 Washington Luiz Mascarenhas Silva, dit Washington (1978-), joueur de football brésilien
 Cezar Washington Alves Portela, dit Washington (1986-), joueur de football brésilien

Géographie

Géographie physique 
 île Washington, atoll des Kiribati ;
 lac Washington, dans l'État de Washington ;
 col Washington, dans l'État de Washington ;
 , plusieurs endroits dont des montagnes.

États 
 État de Washington, un des 50 États des États-Unis, avec son sceau.

Comtés et Townships 
  (Wisconsin), 9 localités portent ce nom.
 , 31 comtés portent ce nom.
 , plusieurs townships portent ce nom.

Villes 

 Washington : la capitale fédérale des États-Unis (district de Columbia).
 Washington, une ville du comté de Tyne and Wear dans le Nord-Est de l'Angleterre.
 Washington (Argentine)
 Washington (Aruba)
 Washington (Bolivie)
 Washington (Ontario) au Canada
 Washington (Colombie)
 Washington (Cuba)
 Washington (République dominicaine)
 Washington (Guyana)
 Washington (Irlande)
 Washington (Nicaragua)
 New Washington (Aklan) aux Philippines
 Washington (Afrique du Sud)
 Washington (Sussex de l'Ouest) en Angleterre
 Washington Gardens (Jamaïque)
 Washington Luiz (Paraná) au Brésil

Washington est le nom de plusieurs villes des États-Unis :

 Port Washington, ville de l'État de New York.
 Port Washington, ville de l'État du Wisconsin.
 Port Washington, village de l'État de l'Ohio.

Quartiers 
 Washington Park, quartier de Chicago dans l'Illinois.
 Washington Heights, quartier du nord de l'île de Manhattan à New York.
 Washington Square Park, parc du sud de l'île de Manhattan à New York.

Universités 
 Université George-Washington, à Washington (district de Columbia)
 Trinity Washington University, à Washington (district de Columbia)
 Université de Mary Washington, à Fredericksburg (Virginie)
 Université de Washington, à Seattle
 Collège Washington, à Chestertown (Maryland)
 Collège Washington & Jefferson, à Washington (Pennsylvanie)
 Université de Washington & Lee, à Lexington (Virginie)
 Université d'État de Washington
 L’université Washington est une université américaine à Saint-Louis (Missouri)

Bâtiments 
 The Martha Washington Inn & Spa, hôtel américain situé à Abingdon, en Virginie.

Rues 
 Boulevard Washington (Suresnes, France).

Transport

Ponts 
Washington est un nom porté par des ponts : 

 pont George-Washington entre New York et New Jersey ; 
 Washington Bridge à New York ; 
 Washington Bridge (Providence) dans le Rhode Island ; 
 Washington Avenue Bridge (Minneapolis).

Métro 
 Le métro de Washington est le réseau de transport de Washington, DC
 Washington, ancienne station de la ligne rouge du métro de Chicago
 Washington, station de la ligne bleue du métro de Chicago
 Washington, station de la ligne bleue du métro de Los Angeles.

Monuments dédiés à George Washington 
 George Washington Birthplace National Monument
 Washington Monument

Navires 
 Washington est un navire négrier transformé pendant la Révolution française en ponton à Rochefort où des centaines de prêtres catholiques sont morts en martyrs
 Washington, un paquebot de la Compagnie générale transatlantique (CGT)
 Washington, un paquebot de l'United States Lines mis en service en 1933.
 , nom de 10 navires de l'armée américaine.

Nature 
 Washingtonia, genre de palmiers.
 La Convention de Washington (CITES) a pour objet la protection des espèces animales et végétales menacées d'extinction.

Histoire 
 Les , plusieurs accords et traités signés à Washington.
 L'Incendie de Washington est un épisode de la guerre de 1812 entre Américains et Anglais.
 Le Dix cents noir George Washington de 1847 est le premier timbre poste américain.
 Le Carousel de Washington est l'une des plus célèbres observations d'OVNI, datant de 1952.
 Le Washington's Birthday est un jour férié en l'honneur des présidents américains.

Économie 
 Le Consensus de Washington est une liste de prescriptions économiques en faveur des économies en difficulté.

Sport 

 Les Huskies de Washington, club omnisports universitaire de l'Université de Washington à Seattle
 Le Classic de Washington, tournoi de tennis professionnel
 Le Prix de Washington, course hippique de trot à Enghien-les-Bains
 Le Tournoi de Washington, ancien tournoi de tennis féminin professionnel

Culture

Cinéma 
 Mr. Smith Goes to Washington, film de Frank Capra de 1939 ;
 Wasington, film en projet de Lars von Trier, troisième volet de sa trilogie USA - Land of Opportunity ;

Journaux 
 The Washington Post, quotidien américain ;
 The Washington Times, quotidien américain.

Musée 
 Washington National Gallery, musée de Washington

Groupe de musique 
 Washington Dead Cats, groupe rock français

Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie de bateaux
Homonymie de monument